Душетский муниципалитет ( dušetis municipʼalitʼetʼi) — муниципалитет в Грузии, входящий в состав края Мцхета-Мтианетия. Находится на северо-востоке Грузии, на территории исторических областей Мтиулети, Пшави, Хевсурети и на востоке Внутренней Картли. Административный центр — Душети.

История 
Стела Давати — каменный барельеф IV века, найденный в селе Давати. Церковь Корого X—XI веков.

Душетский район был образован в 1929 году в составе Тифлисского округа, с 1930 года в прямом подчинении Грузинской ССР. В 1951—1953 годах входил в состав Тбилисской области.

Население 
По состоянию на 1 января 2018 года численность населения муниципалитета составила 26 128 жителей, на 1 января 2014 года — 33,6 тыс. жителей.

Согласно переписи 2002 года население района (муниципалитета) составило 33 636 чел. По оценке на 1 января 2008 года — 33,1 тыс. чел., на 1 января 2010 года — 33,8 тыс. чел.

Абсолютное большинство населения муниципалитета составляют грузины (пшавы, мтиулы, хевсуры, картлийцы) — 95,8 %

Основная часть первого по численности национального меньшинства муниципалитета — осетин — расселена на юге муниципалитета. По данным переписи 2002 года осетины составили абсолютное большинство в 16 сёлах муниципалитета, в том числе на крайнем юге — в 12 сёлах (Ахали-Кадуети, Земо-Кодисцкаро, Квемо-Кодисцкаро, Земо-Шуахеви, Квемо-Шуахеви, Ламовани, Квиткирисцкаро, Цихевдави, а также, юго-восточнее, — Дзвели-Сакрамуло, Ахали-Осеби и, юго-западнее, — Цицамура, Чаша); а также — к западу от города Душети — в 4 сёлах (Чонтили, Арбоети, Ахали-Бургули, Тхиловани). Ещё 17 сёл стали к 2002 году безлюдными.

Административное деление 
Территория муниципалитета разделена на 18 сакребуло:
 1 городское (kalakis) сакребуло:
 2 поселковых (dabis) сакребуло:
 15 общинных (temis) сакребуло:
 0 деревенских (soplis) сакребуло:

Список населённых пунктов 
В состав муниципалитета входит 250 населённых пункта, в том числе 1 город, 2 посёлка городского типа ( — даба) и 247 сёл:

Примечания 

Душетский муниципалитет